Jan Bruin (n. 1969), calciatore olandese
 Jan Bruin (n. 1937), cestista olandese